Джеймс Нобл () — новозеландский программист и учёный. Лауреат премии Даля — Нюгора.

Он является членом Ассоциации вычислительной техники, Британского компьютерного общества и Института инженеров электротехники и электроники, Института ИТ-специалистов Новой Зеландии. В 2015 и 2016 годах получал стипендию Джеймса Кука Королевского общества Новой Зеландии. Джеймс является основателем и главным редактором журнала Transactions on Pattern Languages of Programming (Springer).

Труды 
По данным базы данных Scopus, имеет 237 работ. Индекс Хирша равен 28. Общее количество работ более 300. Создатель языка программирования Grace.

Книги

Статьи

См. также 
 Языки программирования

Примечания

Ссылки 
James NOBLE | Professor

Учёные Новой Зеландии
Лауреаты Премии Даля — Нюгора